Le detentrici del titolo erano Sara Errani e Roberta Vinci ma si sono ritirate prima del match di semifinale.

Anna-Lena Grönefeld e Květa Peschke hanno sconfitto in finale Tímea Babos e Kristina Mladenovic per 67-7, 6-4, [10-5].

Teste di serie

  Sara Errani /  Roberta Vinci(semifinale, ritirate)
  Anastasija Pavljučenkova /  Nadia Petrova (primo turno)

  Anna-Lena Grönefeld /  Květa Peschke (campionesse)
  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (finale)

Tabellone

Note 
 

Open GDF Suez 2014
WTA Tour 2014